Příjmení Rodgers nese více různých osobností:

 Brendan Rodgers (* 1973) – severoirský fotbalista
 Jimmie Rodgers (1897–1933) – americký zpěvák
 Michael Rodgers (* 1985) – americký atlet, sprinter
 Nile Rodgers (* 1952) – americký kytarista, zpěvák, hudební producent a skladatel
 Paul Rodgers (* 1949) – anglický rockový zpěvák a skladatel
 Richard Rodgers (1902–1979) – americký hudební skladatel židovského původu

Externí odkazy